Lombardia Trophy 2017 – drugie zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2017/2018. Zawody rozgrywano od 14 do 17 września 2017 roku w hali Ice Lab w Bergamo.

Wśród solistów triumfował Japończyk Shōma Uno, który obronił tytuł sprzed roku. W rywalizacji solistek najlepsza okazała się Rosjanka Alina Zagitowa. Złoty medal wśród par sportowych wywalczyli Rosjanie Natalja Zabijako i Aleksandr Enbiert. Tytuł w rywalizacji par tanecznych obronili gospodarze Charlène Guignard i Marco Fabbri.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2017
2017 w łyżwiarstwie figurowym
2017 we Włoszech
Sport w Bergamo